Phillip Glasser – amerykański aktor filmowy, dubbingowy i producent
 (19719) Glasser – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też:
 Glaser